

Pessoas
Kevin Kline
Forrest Kline
Franz Kline
Morris Kline

Localidades
Kline (Carolina do Sul)

Desambiguação